Trueba puede hacer referencia a:

Varias personas:
 Fernando Trueba, director de cine español.
 Antonio Trueba, escritor español.
 David Trueba, escritor, periodista, director de cine, guionista y actor español.
 Vicente Trueba, ciclista español.
 Fermín Trueba, ciclista español, hermano de Vicente, Manuel y Victoriano, campeones de los años 1920.
 Andrés Trueba, profesor, químico y político uruguayo.
 Chema Trueba, humorista español.
 José Luis Trueba Lara, escritor, periodista, editor, profesor e investigador universitario mexicano.

Varios personajes de ficción, de la novela La casa de los espíritus, de Isabel Allende:
 Esteban Trueba, único superviviente de la novela.
 Clara Trueba, esposa de Esteban.
 Blanca Trueba, primera hija de Esteban y Clara.
 Jaime Trueba, hijo de Esteban y Clara.
 Nicolás Trueba, hijo de Esteban y Clara, y hermano mellizo del anterior.

Un río afluente del Ebro (España):
 El río Trueba, que atraviesa el municipio de Espinosa de los Monteros, en la Provincia de Burgos.